Гаарман () — німецьке прізвище.

Відомі носії
  ( 24 травня 1847 —  6 березня 1931) — німецький хімік
 Гаральд Гаарман (;  1946) — німецький мовознавець і культуролог.
 Фріц Гаарман (;  1879 —  1925) — німецький серійний вбивця.

Див. також 
 Гарман 

Німецькі прізвища